Piaf, terme familier pour désigner un moineau ou, par extension, un petit oiseau
Peut aussi faire référence à :
 Édith Piaf (1915-1963), chanteuse française ;
 Piaf, film français de Guy Casaril sorti en 1974 ;
 Piaf, type de voilier ;
 Portail international archivistique francophone ;
 PIAF, association des professionnels des images d'archives de la francophonie ;
 Le Piaf, personnage de fiction, petit oiseau jaune apparu sur une série de cartes postales puis dans la série télévisée française d'animation Le Piaf ;
 Piafs, peuple fictif de la série de jeux vidéo Zelda ;
 (3772) Piaf, astéroïde nommé en honneur d'Édith Piaf ;
Piaf, cratère vénusien également nommé en l'honneur d'Édith Piaf.
Le Petit Piaf, est un film français réalisé par Gérard Jugnot, sorti en 2022.